Halls steht für:

 Halls, Markenname für Hustenbonbons

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Halls (Georgia), gemeindefreies Gebiet im Bartow County
 Halls (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Buchanan County (Missouri)
 Halls (Tennessee), Town im Lauderdale County (Tennessee)

Halls ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Halls (1895–1997), US-amerikanische Lehrerin und Politikerin
 Jo Halls (Joanna Halls; * 1973), australische Fechterin 
 John Halls (* 1982), britischer Fußballspieler und Model 

Siehe auch:

 Hals (Begriffsklärung)